Му́рманское лесничество — находится в пределах Ловозерского и Кольского районов, на территориях, подчинённых, администрациям муниципальных образований; Полярного, Североморска, Оленегорска, Мончегорска и Снежногорска, Мурманской области.

В составе лесничества, числятся 3 участковых лесничества: Туломское, Пригородное и Тайбольское.

Площадь лесничества составляет  га, восьмое по площади в округе.

Рельеф территории лесничества равнинный.

Адрес управления 
г. Мурманск, Верхне-Ростинское шоссе, 53.

Участковые лесничества

Примечания

Ссылки 
 Лесохозяйственные регламенты.
 Лесной план Мурманской области

Лесничества Мурманской области